Стилпу () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Стилпу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Стилпу.
 Стилпу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Єпурешть.